Бре́жневский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Курском районе Курской области Российской Федерации.

Административный центр — село Верхнекасиново.

История 
Статус и границы сельсовета установлены Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Законом Курской области от 26 апреля 2010 года № 26-ЗКО в состав сельсовета включены населённые пункты упразднённого Верхнекасиновского сельсовета.

Население

Состав сельского поселения

Археология 
Парное погребение у села Разиньково, относящееся ко второй половине или последней трети VII века, сочетает как аланские черты погребального обряда, так и украшения дунайской традиции.

Примечания

Литература 
 Мастыкова А. В. Раннесредневековое погребение у с. Разиньково Курской области // Российская археология, 2012 №2.

См также 
 Брежнев

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования

Муниципальные образования Курского района Курской области
Сельские поселения Курской области